Лас Ортенсијас има више значења:

 Лас Ортенсијас, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Ортенсијас (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Ортенсијас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Ортенсијас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику